en cricket, un stump l'un des trois piquets qui constituent le wicket.
Stump est un groupe de rock indépendant britannique

Joe Stump (1960-), guitariste et compositeur américain
Niklaus Stump (1920-2005), skieur suisse
Nils Stump (1997-), judoka suisse
Patrick Stump (1984-),  auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur américain